

Patronyme 

Aldo Romano (né en 1941), batteur de jazz italien
Andrea Romano (né en 1967), historien et homme politique italien
Andy Romano, acteur américain
Ángel Romano (1894-1972), footballeur uruguayen
Antoniazzo Romano (1430-1510), peintre italien
Antonio Romano, guitariste argentin
Benjamim Romano (né en 1969), joueur de basket-ball angolais
Carlo Romano (1908-1975), acteur italien 
Cesare Torelli Romano (?-1615), peintre italien
Christy Carlson Romano (née en 1984), actrice et chanteuse américaine
Claude Romano (né en 1967), philosophe et écrivain français
 Clelia Romano Pellicano (1873-1923), femme de lettres, journaliste et féministe italienne
 Dina Romano (1888-1957), actrice italienne
 Edmond Romano (né en 1958), escroc français
Félix Romano (1895-1971), footballeur franco-italien
Francesco Saverio Romano (né en 1964), homme politique italien
Fred Romano (né en 1961), actrice, journaliste et écrivaine française
Gerardo Romano (1946-), avocat et acteur argentin
Giovanni Romano (1931-2010), footballeur italien
Giuseppe Romano (1918-1965), footballeur italien
Guido Romano (1887-1916), gymnaste italien
Guy Romano (né en 1937), évêque catholique français
Jennifer Romano (née en 1990), skieuse de vitesse française
 Judah ben Moses Romano (vers 1293-après 1330), philosophe et traducteur juif italien
Lalla Romano (1906-2001), écrivain, journaliste et poétesse italienne
Liborio Romano (1793-1867), homme politique italien
Lou Romano (né en 1972), acteur et animateur américain
 Lucio Romano (né en 1955), homme politique italien
Luís Romano (1922-2010), écrivain, poète, romancier et flokloriste cap-verdien 
Marcia Romano (née en 1971), scénariste et réalisatrice française

Marco Romano (né en 1953), escrimeur italien
Marco Romano (1910-1952), footballeur italien
Mathieu Romano (né en 1984), musicien, chef de chœur et chef d’orchestre français
Megan Romano (née en 1991), nageuse américaine
Moshe Romano (né en 1946), footballeur israélien
Nicholas Romano (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien
Nina Romano (1901-1966), actrice américaine
 Paola Romano (née en 1951), peintre et sculptrice italienne
Paolo Romano (1445-1470), sculpteur italien
Paul Romano (né en 1892), footballeur français
Ray Romano (né en 1957), acteur et humoriste américain
Rino Romano (né en 1969), acteur canadien
Roberto Romano (né en 1962), joueur de hockey sur glace canadien
Rubén Romano (1925-2005), écrivain, critique de cinéma et peintre uruguayen
Ruggero Romano (1895-1945), homme politique italien
Santi Romano (1875-1947), juriste et professeur de droit italien
Serge Romano (né en 1964), entraîneur de football français
Sergio Romano (né en 1929), écrivain, diplomate, historien et journaliste italien

Prénom 
Romano est un prénom italien.
Romano, cardinal italien.

Pseudonyme 

Romano, réalisateur et animateur de radio français.

Toponyme

Romano est le nom de plusieurs villes d'Italie :
 Romano Canavese (province de Turin)
 Romano d'Ezzelino (province de Vicence)
 Romano di Lombardia (province de Bergame)
 San Romano in Garfagnana (province de Lucques)

Romano est aussi une partie du nom de plusieurs communes de la province de Rome (Italie) : 
 Arcinazzo Romano
 Carpineto Romano
 Castel San Pietro Romano
 Cineto Romano
 Fiano Romano
 Magliano Romano
 Mazzano Romano
 Montorio Romano
 Olevano Romano
 Ponzano Romano
 Sant'Angelo Romano
 San Vito Romano
 Trevignano Romano
 Vivaro Romano

Astronomie 
 L'étoile de Romano, une étoile variable lumineuse bleue située dans la galaxie du Triangle, dans la constellation du Triangle.

Toponymie italienne
Patronyme italien
Patronyme hispanique